Kalina puede referirse a:

 Viburnum, un género de plantas de flores, siendo kalina su denominación en ruso (калина).
 Lada Kalina, automóvil de fabricación rusa.
 La Gombe (Kinshasa), un distrito en el norte de la provincial de Kinshasa en la República Democrática del Congo.